Basile Nikitich Tatichtchef (1686-1750) fue un historiador, director de minas y gobernador nacido en Rusia.

-Tatichtchef cuenta que el príncipe Basilio era apodado Kozlia. Si visitamos la crónica de Voskressensky.. (cita sacada de la obra de N.M. Karamsin Istoria dell imperio di Russia, Venezia, 1821, vol. 3, traducido por G. Moschini)

Biografía

Basile fue un historiador ruso, nacido el 19 de abril de 1686 y fallecido en 15 de julio de 1750, oficial de artillería y oficial de minas de montes Urales, en 1720 y en Suecia en 1724, director general de minas de la Siberia en 1734, consejero privado en 1737 y gobernador de Astracán en 1741.

Basile pertenecía a una rama de la Casa de Riúrik, quien reinó en Smolensk y fue uno de los jóvenes que Pedro I de Rusia envía a estudiar al extranjero y regresa con el gusto por las investigaciones históricas y el conocimiento del alemán y el polaco, y Catalina I de Rusia le emplea en asuntos monetarios, después de ser inspector de minas. 

Basile más estudioso que sagaz impide a los Golitsin y a los Dolgorouki de la familia Rúrikovich, de establecer en Rusia el régimen constitucional, y la emperatriz Ana de Rusia le recompensa por su empleo de consejero privado de gran maestro de la Corte y director general de minas de la Siberia.

Basile en 1741 es gobernador de Astrakan y se establece con el administrador del kanato que desentrañá injustamente las desgracias de la emperatriz Isabel I de Rusia, que le relegarán en su patrimonio, donde termina sus días bajo la estrecha vigilancia de la policía.

Basile publica una historia de Rusia después de la antigüedad publicada por el historiógrafo Johannes von Müller (1762-1809) hasta Iván el Terrible, trabajo de gran mérito e irrepochable según el traductor de muchas creaciones literarias antiguas y modernas P. Martinof, críticable solo a causa de sus prejuicios religiosos, y además observaciones sobre el derecho ruso antiguo, un diccionario histórico, político y civil de Rusia, un remarcable testamento traducido al francés y al inglés, y otro gran número de textos que por infortunio fueron devorados por un incendio. 

La crónica de Néstor ha sido transmitida por dos manuscritos, el más antiguo se hallaba en la Academia Imperial de Ciencias de Rusia y el otro se debe su descubrimiento a Basile quien lo descubrió en una crónica rusa, siendo descubierto en los archivos de la catedral de Santa Sofía y en  Nóvgorod  una completa copia de los más extendidos de estos códigos.

Pariente de Basile fue Alexis Tatichthef (-1768), favorito de Pedro I de Rusia y chambelán de su mujer, y fue policía con Isabel de Rusia.

Obras
Istoriia rossikata, Moscou, 1764-74, 5 tomos in-4º.
Soudebnik Gossodaria.. , Moscou, 1768-86.
Lexicon Rossiyskoy, Saint-Petersbourg, 1793, in-4º.
Testament, 1733; traducido en 1860.

Referencias 

Fuentes
AA.VV.- Biographie universelle ou dictionnaire de tous les hommes, Bruxelles: H. Ode, 1846.
Dantes, A.- Dictionnaire biographique et bibliographique, París, 1876
Hoefer, J.C.F.- Biographie universelle generale, París, 1868.
The European magazine, London, 1823.
The law magazine, London, 1833.
Bibliografía complementaria
Nacidos en 1686
Fallecidos en 1750
Historiadores de Rusia del siglo XVIII